Samsung GT-B3410 Delphi – telefon komórkowy typu slider firmy Samsung.

Czas 
 czuwania 670 h
 rozmów 350 min.

Funkcjonalność 
 Klawiatura qwerty
 Dźwięk: MP3, radio z funkcją nagrywania, miniJack 3,5 mm
 AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR
 Wideo: QVGA, H.263, MPEG4 (13 fps)
 Wibracje
 Organizer: dyktafon, budzik, kalendarz, kalkulator, stoper, data, timer, przypomnienie
 Słownik T9
 Książka telefoniczna (1000 kontaktów)

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie Telepolis.pl
 Telefon w bazie mGSM.pl
 

Telefony komórkowe z 2009 roku
B3410